Финал Кубка шотландской лиги 1993 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1993/94, состоявшийся 24 октября на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Хиберниан» и «Рейнджерс». Обладателями трофея стали футболисты «джерс», переигравшие эдинбургцев со счётом 2:1.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Хиберниан»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

1993
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Хиберниан»
Футбол в Европе в 1993 году
События 24 октября
Спортивные соревнования в Глазго
Октябрь 1993 года
Спорт в Шотландии в 1993 году